Тескатепек има више значења:

 Тескатепек (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Тескатепек (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тескатепек (Тескатепек, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику